Пастинья (настоящее имя Висенте Феррейра Пастинья; (5.04 1889, , Бразилия — 13.11 1981) — выдающийся мастер, практикующий и учащийся афро-бразильского боевого искусства Капоэйра Ангола.

Детство и отрочество 
У Местре Пастиньи было достаточно счастливое детство. По утрам он брал уроки живописи в школе «Liceu de Artes e Ofício», днём же он практиковался в капоэйре. Сын бразильцев — эмигрантов из Испании — Хосе Сеньора Пастинья и Эухении Марии де Карвальо, он познакомился с капоэйрой в возрасте восьми лет. Тренировки с негром Бенедито, первым учителем, продолжались более трёх лет.

Позднее Местре, по желанию своего отца поступил в мореходную школу, что не способствовало его практике игры капоэйра. В мореходной школе он продолжает играть, обучая сослуживцев. В возрасте 21 года он оставляет мореходную школу, планируя стать профессиональным художником. В это время он постоянно практикует капоэйру, несмотря на то, что она в те годы находилась под официальным запретом правительства Бразилии.

Развитие Капоэйра Ангола 

В 1941 году, по приглашению Аберре () — одного из своих бывших учеников — Пастинья приходит на уличную роду «ladeira do Gengibirra», проходившую на площади Независимости () — месте, где в то время собирались на игру действительные «сливки общества» капоэйры. Аберре также был достаточно известен на этих родах.

Как результат начала подобного общения, в 1942 году Пастинья основывает свою первую школу — Спортивный Центр Капоэйры Анголы (), расположенную на площади Пелоринью. Цвета формы его учеников — чёрные брюки и желтые футболки — цвета его любимой футбольной команды «Ypiranga» Futebol Clube (клуб завоевал несколько престижных титулов). Эти цвета навсегда стали «визитной карточкой» всех игроков капоэйры ангола.

Местре Пастинья принимает со своей группой участие в Первом Международном Фестивале Культуры Народов Африки в Дакаре, Сенегал, проходившем в 1966 году. В тот год Пастинья привез с собой в Дакар таких великих мастеров, бывших его учениками, как Местре Жоао Гранди, Местре Жоао Пекено, Местре Гато Прето, Местре Жилдо Алфинете, Местре Роберто Сатанас и Камафеу де Ошосси

Закат Пастиньи 
В своей жизни Пастинья успел поработать чистильщиком обуви, моряком, золотодобытчиком, охранником при казино, и строителем в сальвадорском порту. Пастинью — старого, больного и практически полностью слепого — правительство попросило освободить здание Академии Капоэйры для его реконструкции. Пастинья так и сделал — но его здание к нему больше так и не вернулось. Вместо этого здание стало использоваться как училище для официантов. Он умер в Сальвадоре в 1981 году. Свою последнюю игру он играл 12 апреля 1981 года.

Цитаты 
О капоэйре Ангола сам местре Пастинья отзывался так:

Капоэйра Ангола — это особая магия рабов в их стремлении к свободе. У истоков она не имеет порядка и непостижима даже для самого мудрого капоэйриста.

Преемничество в капоэйре 
Сама концепция преемничества определяется уровнем вклада того или иного человека, который он внёс в Капоэйру Ангола. Линия местре, цепь учителей-местре и их учеников, определяется местом той или иной персоны в сообществе капоэйры, структуризацией учений тех или иных школ и философии капоэйры. Стили капоэйры могут существенно меняться под влиянием различных учителей, которые, в свою очередь, несут изменённые стили навстречу ещё более новым изменениям под влиянием учеников.

Линия местре в Капоэйре Ангола, начиная от Местре Пастиньи:

Примечания

Ссылки 
 Mestre Pastinha and the Capoeira Angola Style
 Mestre Pastinha Playing — CECA 1952
 Официальная страница сайта Центра Капоэйры Ангола: Capoeira Angola Center

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 5 апреля
Родившиеся в 1889 году
Умершие 13 ноября
Умершие в 1981 году
Местре